Серена Уильямс — победительница турнира.

Прошлогодняя чемпионка — Кайя Канепи — не защищала свой титул.

Посев 
Первые двое сеянных начинают турнир со второго круга.

  Виктория Азаренко (Полуфинал, отказ)
  Мария Шарапова (Отказ)
  'Серена Уильямс (Титул)
  Анжелика Кербер (Четвертьфинал)''

<li>  Сара Эррани (Второй раунд)
<li>  Петра Квитова (Второй раунд)
<li>  Саманта Стосур (Первый раунд)
<li>  Каролина Возняцки (Первый раунд)

Основной турнир

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Ссылки 
 

Международный теннисный турнир в Брисбене 2013